Juan Guzmán peut faire référence à :

Juan Guzmán (1911-1982), photographe germano-mexicain ;
Juan Guzmán Tapia (1939-2021), juge chilien ;
Juan Guzmán (1966-), joueur dominicain de baseball ;
Juan Pablo Guzmán (1981-), joueur argentin de tennis ;
Juan Guzmán (1986-), arbitre de soccer américain ;
Juan Guzman (1988-), joueur de soccer américain.